4X steht für:
 4X-Strategie, ein Strategiespiel-Genre bei Computerspielen; siehe Globalstrategiespiel
 Doppelvierer, eine Bootsklasse im Rudersport
 Four Cross, eine Renndisziplin im Mountainbikesport
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Israel, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen

Siehe auch:
 X4
 XXXX